Бордо — Париж () — шоссейная однодневная велогонка, проходившая по территории Франции с 1891 по 2014 год.

История 
Данная гонка стартовала в Бордо и финишировала в Париже. Путь пролегал преимущественно по равнинной местности. Однако длина гонки была около 560 км, что более чем в два раза превышает среднюю длину однодневки или этапа многодневки. Продолжительность гонки в последние годы была около 14 часов, в первые же годы гонка продолжалась более суток.

Впервые гонка стартовала 23 мая 1891 года, победителем с результатом 26:36:25 стал Джордж Пилкингтон Миллс. Чаще всего, семь раз, в велогонке побеждал бельгиец Херман Ван Спрингел. В последние годы гонка между Бордо и Парижем постепенно теряла популярность. В последний, 86-й, раз как профессиональная она была проведена в 1988 году. В 2014 году велогонка между Бордо и Парижем была проведена среди любителей, но в следующем году она вновь не состоялась.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Бордо — Париж на ProCyclingStats
 Бордо — Париж на Cycling Archives

 Бордо — Париж на Memoire du cyclisme
 Бордо — Париж на Cycle Base
 Бордо — Париж на First Cycling

Появились в 1891 году во Франции
Исчезли в 2014 году
История Бордо
История Парижа
Спортивные соревнования в Бордо
Спортивные соревнования в Париже